Тулубьево — название населённых пунктов:

Россия 
 Тулубьево — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Тулубьево — посёлок в Котласском районе Архангельской области.
 Тулубьево — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Тулубьево — деревня в Венёвском районе Тульской области.